Radosław Baran (samorządowiec) – polski samorządowiec
 Radosław Baran (zapaśnik) – polski zapaśnik